Чемпионат Франции по футболу 1994/1995 — 57-й сезон чемпионата Франции по футболу. Футбольный клуб «Нант» стал чемпионом Франции в 7-й раз. В турнире принимали участие 20 клубов. Было сыграно 380 игр и забит 951 гол.

Турнирная таблица 

1 «Марсель» стал победителем Дивизиона 2, но из-за финансовых проблем не мог участвовать в Дивизионе 1, поэтому «Сент-Этьен» сохранил место в Дивизионе 1.

Результаты матчей

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 9 голов
 «Бастия» — «Канн»  — 6:3
 «Монако» — «Бордо»  — 6:3
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Сошо» — «Монако»  — 0:5
 Самая крупная победа дома: 6 голов
 «Монако» — «Ланс»  — 6:0

Ссылки 
 www.pari-et-gagne.com
 lfp.fr</small>

1994/1995
Франция
Франция
Спорт во Франции в 1994 году
Спорт во Франции в 1995 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1994/1995